Pölling heißen folgende geographischen Objekte:

 Pölling (Neumarkt in der Oberpfalz), ein Stadtteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz in Deutschland
 Pölling (Gemeinde St. Andrä), Katastralgemeinde von Sankt Andrä, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Kappel), Ortschaft in der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft der Stadtgemeinde Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Treffen), Ortschaft der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Pölling (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brauerei Pöllinger
 Polling
 Pollinger
 Bölling